Графський приказ — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Графський приказ — Маріупольського повіту Катеринославської губернії;
 Графський приказ — Олександрівського повіту Катеринославської губернії.